Kuramoto ist der Familienname folgender Personen:

 Kōji Kuramoto (* 1951), japanischer Judoka
 Masahiro Kuramoto (* 1955), japanischer Golfspieler
 Sō Kuramoto (* 1935), japanischer Drehbuchschreiber
 Takashi Kuramoto (* 1984), japanischer Fußballspieler